Mit Realis kann gemeint sein:

 in Grammatik und Sprachwissenschaft:
 Realis der Gegenwart, eine Bedeutungsklasse von Bedingungssätzen
 eine Verbform in manchen Sprachen, siehe Irrealis
 das Pseudonym von Gerhard Robert Walter von Coeckelberghe-Dützele